

Patronymie

 Hans von Volkmann (1860-1927), peintre paysagiste allemand.
 Helmuth Volkmann (1889-1940), général allemand pendant la Seconde Guerre mondiale. 
 Karsten Volkmann (1976- ), coureur cycliste allemand.
 Richard von Volkmann (1830-1889), poète et chirurgien allemand.
 Robert Volkmann (1815-1883), compositeur allemand.

Divers
 Syndrome de Volkmann est une manifestation anatomo-clinique.